Antonio Roldán Reyna – pugile messicano
 Emma Roldán Reyna – attrice e costumista messicana
 Lourdes Roldán Reyna – ex schermitrice messicana